Александр Врангель
 Врангель, Александр Васильевич (1794—1841) — барон, российский военачальник, генерал-майор.
 Врангель, Александр Евстафьевич (1804—1880) — барон, генерал-адъютант, генерал от инфантерии (1866).
 Врангель, Александр Егорович (1833—1915) — барон, действительный тайный советник, камергер.